Brasileiros
 Brasileiros (programa de TV)
 Brasileiros (revista)
 Brasileiro (álbum de Sérgio Mendes)
 Brasileiro (álbum de Silva)

Veja também 
 Brasileira (desambiguação)

Desambiguação